Ниже представлен актёрский состав американского драматического телесериала «Остаться в живых» (2004—2010).

В общей сложности главными героями сериала, за всё время его существования, были 28 персонажей, попавшие на таинственный остров после авиакатастрофы. Их играли: Адевале Акиннуойе-Агбадже, Невин Эндрюс, Нестор Карбонель, Генри Йен Кьюсик, Джереми Дейвис, Эмили де Рэйвин, Майкл Эмерсон, Джефф Фэйи, Мэттью Фокс, Хорхе Гарсиа, Мэгги Грэйс, Джош Холлоуэй, Малкольм Дэвид Келли, Дэниел Дэ Ким, Ким Юнджин, Кен Люн, Эванджелин Лилли, Ребекка Мэйдер, Элизабет Митчелл, Доминик Монаган, Терри О`Куинн, Гарольд Перрино, Зулейка Робинсон, Мишель Родригес, Киле Санчес, Родриго Санторо, Иэн Сомерхолдер и Синтия Уотрос.

Кроме того, в финальном эпизоде «Конец» несколько бывших приглашённых звёзд были объявлены как главные герои. Среди них: Сэм Андерсон, Л. Скотт Колдуэлл, Франсуа Шо, Фионнула Флэнаган, Джон Терри и Соня Уолгер.

В ролях 
О таблице:
 Красный цвет означает, что актёр играл одного из главных героев в данном сезоне, розовый — актёр играет второстепенную/приглашённую роль, а серый означает, что актёр не появляется в сезоне.

Кастинг 
 Первоначально Мэттью Фокс (Джек) пробовался на роль Сойера, а Ким Юнджин (Сун) — на роль Кейт.
 Перед тем, как погибли персонажи, исполняемые Мишель Родригес (Ана-Люсия) и Синтией Уотрос (Либби), актрисы были арестованы за нарушение правил дорожного движения. Ходили слухи, что именно по этой причине создатели сериала избавились от их персонажей, хотя они позже несколько раз возвращались в сериал.

Примечания

Ссылки 
 Full cast and crew of Lost на сайте Internet Movie Database

Остаться в живых (телесериал)
Списки актёров